Дитятин

 Дитятин, Александр Николаевич (род. 1957) — гимнаст.
 Дитятин, Иван Иванович (1847—1892) — историк права и государствовед.

Другое 
 Дитятин — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Дитятино — название ряда населённых пунктов.